Alte Mainbrücke steht für
 Alte Mainbrücke Kitzingen 
 Alte Mainbrücke Lohr
 Alte Mainbrücke Ochsenfurt
 Alte Mainbrücke Würzburg
 Alte Mainbrücke Zellingen